Энди Маррей — победитель турнира.

Посев 

 ' Энди Маррей (Титул)
  Стэн Вавринка (Первый раунд)
  Роджер Федерер (Второй раунд)
  Гаэль Монфис (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Второй раунд)
  Роберто Баутиста Агут (Второй раунд)
  Люка Пуй (Полуфинал)
  Жиль Мюллер (Первый раунд)
</ol>

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 Основная сетка
 Сетка Квалификации

Теннисный чемпионат Дубая 2017